IPDS ist eine Abkürzung für:
 Intelligent Printer Data Stream, ein bidirektionaler Datenstrom, der eine Druckmaschine ansteuert
 International Performance and Dependability Symposium
 Infrasonic Passive Differential Spectroscopy

IPdS ist eine Abkürzung für:
 Institut für Phonetik und digitale Sprachverarbeitung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

iPDS ist eine Abkürzung für:
 interactive Phase Distortion Synthesizer, siehe beispielsweise Casio PD-Synthesizer
 Intel Personal Development System, ein Entwicklungssystem der 1980er Jahre für Intel-Mikroprozessoren und -Mikrocontroller

Siehe auch:
 IPD

IPDS